О’Брайен, Джек:
 О’Брайен, Джек (род. 1939) — американский режиссёр, продюсер, писатель, поэт.
 О’Брайен, Джек (1903—1982) — американский джазовый музыкант.
 О’Брайен, Джек (1860—1910) — американский бейсболист, кэтчер.
 О’Брайен, Джек (1873—1933) — американский бейсболист, аутфилдер.
 О’Брайен, Джек (род. 1932) — игрок в американский футбол.